Torrsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Torrsjön, Östergötland, sjö i Boxholms kommun,  (42,1 ha)
Torrsjön, Dalsland, sjö i Bengtsfors kommun och Dals-Eds kommun,  (1,76 km²)
Torrsjön, Västmanland, sjö i Lindesbergs kommun,  (11,2 ha)
Torrsjön (Nordmalings socken, Ångermanland, 707631-168728), sjö i Nordmalings kommun,  (18,2 ha)
Torrsjön (Nordmalings socken, Ångermanland, 708608-168268), sjö i Nordmalings kommun,  (1,11 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn